Alberto Federico de Prusia (, ; Königsberg, 29 de abril de 1553-Fischhausen, 28 de agosto de 1618) fue duque de Prusia desde 1568 hasta su muerte. Fue un hijo del duque Alberto I de Prusia y de Ana María de Brunswick-Luneburgo. Era el segundo y último duque prusiano de la rama Ansbach de la Casa de Hohenzollern.

Duque de Prusia 
Se convirtió en duque de Prusia después de prestar homenaje feudal al rey de Polonia, Segismundo II Augusto Jagellón (la Prusia ducal era un feudo de Polonia), el 19 de julio de 1569 en Lublin.  El homenaje fue descrito por el cronista polaco Jan Kochanowski en su obra Proporzec ("Estandarte"). Durante la elección polaca de 1573, Alberto Federico intentó obtener la aceptación del senado polaco pero se le opuso el poderoso Jan Zamoyski (más tarde Gran Hetman de la Corona del Reino de Polonia), quien temía la influencia de protestantes en el cuerpo legislativo polaco. Alberto Federico inicialmente rechazó la elección de Esteban I Báthory y apoyó la candidatura de Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, en el sejm de Toruń de octubre de 1576, dio su apoyo al nuevo monarca.

Como el bisnieto del rey polaco Casimiro IV Jagellón, y como un duque en Prusia que hablaba con fluidez polaco, Alberto Federico fue seriamente considerado durante un tiempo como un posible candidato para el trono polaco. Disfrutó particularmente el apoyo de los luteranos polacos.

En 1572, comenzó a mostrar signos de desorden mental. A principios de 1578, la regencia fue asumida por su primo, Jorge Federico de Brandeburgo-Kulmbach (1539-1603). Después de la muerte de Jorge Federico en 1603, el rey polaco Segismundo III Vasa nombró a Joaquín Federico como regente en 1605, y permitió a su hijo, Juan Segismundo, sucederle en 1611. El último se convirtió en duque de Prusia después de la muerte de Alberto Federico en 1618.

Matrimonio y descendencia
Alberto Federico se casó en 1573 con María Leonor de Cléveris, una hija del duque Guillermo de Jülich-Cléveris-Berg y de la archiduquesa María de Austria (1531-1581). María era una hija del emperador Fernando I del Sacro Imperio Romano Germánico y de Ana de Bohemia y Hungría.

Alberto Federico y María tuvieron siete hijos:
 Ana (3 de julio de 1576-30 de agosto de 1625), se casó con el elector Juan Segismundo de Brandeburgo.
 María (23 de enero de 1579-21 de febrero de 1649), se casó con el margrave Cristián de Brandeburgo-Bayreuth.
 Alberto Federico (1 de junio de 1580-8 de octubre de 1580).
 Sofía (31 de marzo de 1582-4 de diciembre de 1610), se casó con el duque Guillermo Kettler de Curlandia y Semigalia.
 Leonor (22 de agosto de 1583-9 de abril de 1607), se casó con el elector Joaquín Federico de Brandeburgo.
 Guillermo Federico (23 de junio de 1585-18 de enero de 1586).
 Magdalena Sibila (31 de diciembre de 1586-22 de febrero de 1659), se casó con el elector Juan Jorge I de Sajonia.

A su muerte, el ducado pasó a su yerno, Juan Segismundo de Brandeburgo, combinando los dos territorios bajo una sola dinastía y formando Brandeburgo-Prusia.

Ancestros

Referencias

Duques de Prusia del siglo XVI (casa de Hohenzollern)
Duques de Prusia del siglo XVII (casa de Hohenzollern)
Nacidos en Königsberg